Salaria, a sügéralakúak rendjébe tartozó halnem
Salaria, albániai település